Pedataran (Gelumbang), een plaats in Indonesië
Pedataran (Ulu Ogan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing